Техническая спецификация, карта данных, даташит () — документ, который объединяет в себе технические характеристики продукта, материала, компонента (например, электронного) или подсистемы и предназначен для использования инженером-конструктором. Создается компанией-разработчиком (производителем) и начинается со вводной страницы, за которой следуют списки конкретных характеристик. В случае наличия исходного кода его располагают в конце документа или в отдельном файле.

Содержание документа на электронный компонент 
Типичный даташит на электронный компонент содержит следующую информацию:
 Название производителя
 Код и название продукта
 Список доступных типов корпусов (с чертежами)
 Особые свойства компонента
 Краткое описание функций
 Схема подключения (распиновка)
 Минимальные и максимальные значения (напряжение питания, потребляемая мощность, входные токи, температура для хранения, эксплуатации, пайки и т.д.)
 Рекомендуемые условия эксплуатации
 Временная диаграмма работы
 Минимальные/типовые/максимальные размеры корпуса/выводов/контактных площадок и т.д.
 Тестовая схема включения
 Рекомендации по применению

См. также 

 Спецификация
 ТТХ

Примечания 

Техническая документация
Электронные компоненты